Esistono più comuni francesi con questo nome

Buchy – Mosella
Buchy – Senna Marittima